PCG steht für:

 PC Games, deutsches PC-Spiel-Magazin
 PC Games Hardware deutschsprachige Computerzeitschrift
 Poetae Comici Graeci, Fragmentsammlung zur antiken griechischen Komödie
 Preconditioned Conjugate Gradient, ein iteratives Lösungsverfahren für lineare Systeme
 Polycomb-Körper (Polycomb-Body, PcG-Body), Proteinkomplexe im Zellkern
 Presbyterian Church of Ghana (Presbyterianische Kirche von Ghana)
 Primary Congenital Glaucoma Angeborenes Glaukom

Abkürzung